Vega je lahko:
 Vega, priimek več znanih ljudi 
 Vega, zvezda v ozvezdju Lira
 VEGA, program za diskretno matematiko napisan v Mathematici
 Vega je tudi ime kraterja na Luni poimenovanega po Juriju Vegi
 VEGA je kratica za VEnera-GAllej vesoljsko sondo
 Vega, nekdanji slovenski mobilni operater
 Vega, vrsta sovjetskih fotografskih objektivov